Anson ist der Name mehrerer

Personen:
 Anson von Lobbes, 776–800 Abt von Lobbes
 Cap Anson (1851–1922), US-amerikanischer Baseballspieler

 Jennifer Anson (* 1977), palauische Judoka
 Patrick Anson, 5. Earl of Lichfield (1939–2005), britischer Fotograf
 Peter Anson (1924–2018), Offizier der Royal Navy
 Peter Frederick Anson (1889–1975), britischer Autor
 Rafael Ansón Oliart (* 1935), spanischer Unternehmer sowie politischer Berater und derzeitiger Präsident der Real Academia de Gastronomía
 William Anson, 1. Baronet of Birch Hall (1772–1847), britischer General der Infanterie (Neffe des 1. Barons)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anson (Kansas), im Sumner County
 Anson (Maine), im Somerset County
 Anson (Missouri), im Clark County
 Anson (Texas), im Jones County
 Anson (Wisconsin), Unincorporated community im Chippewa County
 Anson (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Anson County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Sonstiges: 
 HMS Anson, Name mehrerer Schiffe der britischen Royal Navy
 Avro Anson, der Name eines Flugzeugtyps
 Anson County Airport - Jeff Cloud Field, Airport im Anson County, North Carolina
 Anson Branch, Fließgewässer im Clark County, Indiana
 Anson Creek, Fließgewässer im Marshall County, Iowa
 Anson Lake, See im Daggett County, Utah
 Anson Allen Ditch, Kanal im Park County, Colorado
 Anson S Mine, Mine im Grant County, New Mexico
 Anson Oil Field (Kansas), Ölfeld im Sumner County
 Anson Oil Field (Texas), Ölfeld im Montague County
 Anson Southeast Oil Field, Ölfeld im Sumner County, Kansas
 Anson Park (Iowa), Park im Marshall County
 Anson Park (Wisconsin), Park im Chippewa County
 Anson Wright Memorial Park, Park im Morrow County, Oregon

Siehe auch:
 Antson